Pushover – videogioco del 1992
Pushover – metodo per l'analisi statica non lineare di una struttura
Pushover – titolo originale del film Criminale di turno